Tour kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tour-en-Sologne, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Tour-en-Bessin, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Tour-de-Faure, departementet Lot i regionen Occitanien,